SIRS (ang. Systemic Inflammatory Response Syndrome) – Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej
 SIRS (ang. Soluble Immune Response Suppressor) – rozpuszczalny czynnik supresyjny odpowiedzi immunologicznej